La categoria 60 kg è stata la prima categoria maschile di peso per il Judo ai Giochi della XXX Olimpiade; la gara si è svolta il 28 luglio 2012 presso l'ExCeL Exhibition Centre di Londra. Hanno partecipato 37 atleti.

La medaglia d'oro è stata vinta dal russo Arsen Galstyan, che ha sconfitto in finale il giapponese Hiroaki Hiraoka. Le medaglie di bronzo sono andate al brasiliano Felipe Kitadai e all'uzbeko Rishod Sobirov.

Formato 
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina i vincitori delle medaglie d'oro e d'argento. I quattro atleti sconfitti ai quarti di finale si affrontano in un turno di ripescaggio; i vincitori si scontrano con i perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Programma

Risultati

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Collegamenti esterni 

M060